A 2014. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női szuperóriás-műlesiklás versenyszámát február 15-én rendezték. A verseny helyi idő szerint 11 órakor, magyar idő szerint 8 órakor kezdődött. Az aranyérmet az osztrák Anna Fenninger nyerte. A Magyarországot képviselő Miklós Edit a 15., Berecz Anna a 47. helyen végzett.

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Alpesisí a 2014. évi téli olimpiai játékokon